Ніколь Арендт і Манон Боллеграф виграли титул, перемігши у фіналі пару Александра Фусаї і Наталі Тозья з рахунком 6–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Патрісія Тарабіні /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (фінал)
 Наоко Кадзімута /  Міягі Нана (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 U.S. Women's Hard Court Championships Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд